santa-teresinhense – abitanti di Santa Teresinha (Bahia)
santa-teresinhense – abitanti di Santa Teresinha (Paraíba)